Kong Christian X's Gigthospital er et dansk privatejet hospital, der i perioden 1956-2019 lå i Gråsten.

I 2019 flyttede hospitalet til Sønderborg og skiftede samtidig navn til Dansk Gigthospital.

Det ejes og drives af Gigtforeningen.

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Privathospitaler i Danmark
Gråsten
Etableret i 1956
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Sønderborg Kommune